Harnoncourt steht für:
 einen Ortsteil der Gemeinde Rouvroy (Belgien)

Harnoncourt ist der Familienname folgender Personen:
 Alice Harnoncourt (1930–2022), österreichische Violinistin
 Eberhard Harnoncourt (1957–1990), österreichischer Schauspieler und Regisseur
 Franz Harnoncourt (* 1937), österreichischer Unternehmer
 Karl Harnoncourt (* 1934), österreichischer Mediziner und Hochschullehrer
 Nikolaus Harnoncourt (1929–2016), österreichischer Dirigent und Cellist
 Philipp Harnoncourt (1931–2020), österreichischer katholischer Theologe
 Philipp Harnoncourt (Regisseur) (* 1955), österreichischer Regisseur